O acrônimo UDC pode referir-se a:

Política
 União da Democracia Cristã - partido político da Alemanha
 União da Democracia Cristã do Brasil - partido político do Brasil
 União dos Democratas-Cristãos e Democratas de Centro - partido político da Itália
 União Democrática do Centro - partido político da Suíça
 União Democráticas Centro-Africana - partido político da Rep. Centro-Africana
 União Democrática de Camarões - partido político de Camarões
 União Democrática da Catalunha - partido político da Catalunha
 União Democrata-Cristã (República Dominicana) - partido político da Rep. Dominicana
 União Democrata-Cristã (Equador) - partido político do Equador
 União Democrata-Cristã (Nicarágua) - partido político da Nicarágua

Outros
 Universidade da Corunha - universidade da Galiza, Espanha

Desambiguação